Termenul „Căldare” se poate referi la:

Căldare glaciară
Găleată
Denumirea veche a unui cazan

Vezi și  
Căldărari
 Căldăraru (dezambiguizare)
 Căldărușa (dezambiguizare)
 Râul Căldărești (dezambiguizare)